Focșeneanu, Focșăneanu, sau Focșineanu, Focșanu:

 Eleodor Focșeneanu (1925-2015), jurist român
 Paul Focșeneanu (Focșăneanu) (1840  1867), un sculptor român
 Dumitru Focșeneanu (1935, Breaza, județul Prahova), un bober român

Nume de familie românești
Focșani